Kleine Aue heißen zwei Zuflüsse der Großen Aue; flussabwärts:
 Kleine Aue (Rahden), rechter Zufluss bei Preußisch Ströhen, Stadt Rahden, Landkreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Kleine Aue (Barenburg), linker Nebenfluss in Barenburg, Samtgemeinde Kirchdorf, Landkreis Diepholz, Niedersachsen

Siehe auch:
 Aue